Josip Križaj je lahko:

 Josip Križaj (pilot)
 Josip Križaj (pevec)